еПри Эд-Диръии 2018 года (официально 2018 Saudia Ad Diriyah E-Prix) — автогонка чемпионата «Формулы E», которая прошла 15 декабря 2018 года на городской трассе в Эд-Диръии, и была первой гонкой сезона 2018-19. Это был первый в истории еПри Эд-Диръии, а также первая гонка Формулы E в Западной Азии.

Квалификация 
Квалификация была сокращена вдвое из-за случившихся незадолго до её проведения дождей.

 Примечания
 1.  Том Дильманн и Оливер Терви нарушили технический регламент и должны были начинать гонку позади всех.
 2.  Эдоардо Мортара оштрафован на 3 позиции за нарушение технического регламента.

Гонка 

 Примечания
 1.  Антониу Феликс да Кошта получил дополнительные три очка за то, что завоевал поул.
 2.  Андре Лоттерер получил дополнительное очко за то, что установил лучший круг гонки.
 3.  Фелипе Масса получил штраф в 25 секунд за перерасход энергии во время использования FanBoost.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 

Спорт в Саудовской Аравии в 2018 году
ЕПри Диръии